

Sigle
 Basic oxygen furnace – processo LD

Codici
 BOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bolling Air Force Base, Washington/Bolling Distretto di Columbia, Stati Uniti
 bof – codice ISO 639-3 della lingua bolon